David Bagratovitch Bagration-Gruzinsky (en géorgien : დავით გრუზინსკი), dit David XI ou David XIII de Géorgie, fut un prince géorgien et homme politique russe du .

Né le  en Géorgie, à l'époque dans l'Empire russe, David était le fils du Prince Bagrat Guiorguievitch Bagration et de son épouse Ekaterina Durmishkhavna Irubakidzé-Cholokachvili, et le petit-fils du dernier roi de Géorgie Georges XII. Il fut éduqué en même temps que les princes russes et devint Officier de l'artillerie du Caucase puis conseiller du Vice-roi du Caucase Mikhaïl Semionovitch Vorontsov de 1844 à 1850, avant de devenir Lieutenant du Régiment de cosaques de la Garde impériale en 1852. Le , David se vit attribuer de la part du Tsar le titre de Gruzinsky (de Géorgie) puis, le , le titre de Son Altesse Royale. Le , à la mort de son cousin Ivan, il devint Prétendant au trône de Géorgie, en tant qu'aîné de la famille des Bagratides, bien que les sœurs d'Ivan soient encore vivantes (la loi salique n'existe pas en Géorgie). David est mort le  et fut enterré au monastère de Pokrova. Son neveu Papuna lui succéda.

Famille 
David Bagratovitch épousa la Comtesse Anna Alexeïevna Mazurin (1824-1866), fille du Comte Alexis Alexeivitch Mazurin, et eut d'elle un fils :
Spiridon Davidovitch Bagration, mort jeune en 1861.

Naissance en mai 1819
David Géorgie 11
Prince géorgien
Décès en septembre 1888
Décès à 69 ans
Prétendant au trône de Géorgie (branche Bagration-Gruzinsky)